El Estadio Pioneros de Corumba Cué es un estadio de fútbol de Paraguay que se encuentra ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso. En este escenario, que cuenta con capacidad para 4500 personas, hace las veces de anfitrión el equipo de fútbol del Deportivo Humaitá F.B.C..

Enlaces externos 
Ficha del Estadio Pioneros de Corumba Cué en Albigol

Pioneros de Corumba Cué